Hermione (geslacht), een geslacht van borstelwormen
Hermione (mythologie), in de Griekse mythologie de dochter van koning Meneloas en Helena van Sparta
Hermione (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Hermione (stad), een polis in de Griekse oudheid
Hermione Granger, een karakter in de boeken van J.K. Rowling, in de Nederlandse vertaling Hermelien Griffel genoemd